Campfire Tales, een horrorfilm uit 1991 onder regie van William Cooke en Paul Talbot
 Campfire Tales, een horrorfilm uit 1997 onder regie van Matt Cooper, Martin Kunert en David Semel